Het ATP-toernooi van Acapulco 2018 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 2018) vond plaats van 26 februari tot en met 3 maart 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Princess Mundo Imperial-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Marin Čilić → vervangen door  Donald Young
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Nikoloz Basilashvili
  Nick Kyrgios → vervangen door  Peter Gojowczyk
  Steve Johnson (maagpijn) → vervangen door  Mackenzie McDonald (LL)
  Rafael Nadal (rechterheup) → vervangen door  Taro Daniel (LL)

Opgaven 
  Nikoloz Basilashvili - rechterschouder

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco